Warsaw Cup 2014 – dziewiąte zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2014/2015. Zawody rozgrywano od 21 do 24 listopada 2014 roku w hali Torwar II w Warszawie.

Wśród solistów triumfował Aleksandr Pietrow, natomiast w rywalizacji solistek najlepsza okazała się Jelizawieta Tuktamyszewa. Spośród par sportowych najlepsi byli reprezentanci Kanady Lubow Iluszeczkina i Dylan Moscovitch. Tytuł w rywalizacji par tanecznych wywalczyli Słowacy Federica Testa i Lukas Csolley.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2014
2014 w łyżwiarstwie figurowym
2014 w polskim sporcie